Rene – osada w Czarnogórze
 Rene – dolnoniemiecka nazwa miasta Rheine w Niemczech w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Steinfurt
 DJ Rene

Zobacz też:
 Rene Andegaweński – książę Lotaryngii i Andegawenii, zm. 1480
 Rene II Lotaryński – książę Lotaryngii, zm. 1508
 René